Informatietechnologie, een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers
 Italië, volgens de ISO 3166-1-code
 de afkorting van Isolé Terre in IT-aardingssysteem

 .it, het achtervoegsel van domeinnamen in Italië

 It (1927), een Amerikaanse stomme film
 It, een boek uit 1986 van de Amerikaanse auteur Stephen King
 It (1990), een miniserie gebaseerd op het boek uit 1986
 It (2017), een remake van de eerste aflevering van de miniserie uit 1990
 It Chapter Two, een remake van de tweede aflevering van de miniserie uit 1990

 iT (club), een voormalige discotheek in Amsterdam